Jay R. Ferguson – attore statunitense
Jay Ferguson (n. 1947) – musicista statunitense, membro degli Spirit e dei Jo Jo Gunne
Jay Ferguson (n. 1968) – musicista canadese, membro degli Sloan